Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 16 van 1998 was de 8e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 17, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 17 jaar. Er namen 10 landen deel aan dit toernooi dat van 3 september tot en met 17 september in Qatar werd gespeeld. Thailand werd winnaar van het toernooi. In de finale werd Qatar na strafschoppen verslagen. Bahrein werd derde.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 1999, dat van 10 november tot en met 27 november in Nieuw-Zeeland wordt gespeeld. De twee beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Thailand en Qatar. De nummer 3 speelt een play-off tegen de winnaar van de Oceanische kwalificatie.

Gekwalificeerde landen

Stadion

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Play-off
De nummer 3 speelt een play-off tegen de winnaar van de Oceanisch kampioenschap voetbal onder 17 van 1999. Aanvankelijk zou deze play-off worden gespeeld op 22 mei en 4 juni, maar dit werd uitgesteld naar augustus. Bahrein liet weten dat die was omdat de spelers vanwege studie niet konden afreizen. Het ging waarschijnlijk omdat ze het oneens waren met het aantal plaatsen op het wereldkampioenschap voor Aziatische landen.

Australië kwalificeert zich voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 1999.

Externe link
AFC – online
RSSSF

Asian Cup onder 17
Voetbal in Qatar
Voetbal in 1998
Sportevenement in Qatar